Torped kan syfta på:

Torped – ett undervattensvapen
 Torped (våldsman) – en person som mot betalning utför mord eller våldshandlingar åt andra
Torpedhockey – ett spelsystem i ishockey
 Torpedform – utformning av lastbil eller buss med motor placerad framtill med "torped"liknande motorhuv